Ву́лиця Полупа́нова — колишня радянська назва вулиць у різних населених пунктах України. Також, назва вулиць в окупованих населених пунктах України.

Вулиця Полупанова — вулиця в місті Донецьк
 Вулиця Полупанова — вулиця в місті Євпаторія, Автономна Республіка Крим

 Вулиця Полупанова — колишня назва Пріорської вулиці в місті Київ

Вулиці, названі на честь людей